PBZ Zagreb Indoors 2013 — 9-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в хорватском городе Загреб, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 4 по 10 февраля. Приз открывал серию турниров в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Марин Чилич (№ 13 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Марин Чилич выигрывает 1й титул в сезоне и 9й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Юрген Мельцер уступает 1й финал в сезоне и 8й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Юлиан Ноул выигрывает 1й титул в сезоне и 15й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Филип Полашек выигрывает 1й титул в сезоне и 10й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 PBZ Zagreb Indoors

 Мировой тур ATP 2013
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Хорватия
Теннис
Февраль 2013 года
2013